Roemeens handbalteam junioren (mannen)
 Roemeens handbalteam junioren (vrouwen)